Городище — деревня в Ярославской области России. 

В рамках административно-территориального устройства входит в Глебовский сельский округ Переславского района, в рамках организации местного самоуправления — в городской округ город Переславль-Залесский.

География 
Близ села протекает река Кубрь.

Население 

Постоянное население на 1 января 2007 года 16 человек.

История 
С 2005 до 2018 гг. деревня входила в Пригородное сельское поселение Переславского муниципального района, упразднённого в пользу городского округа город Переславль-Залесский.

Известные люди 
В селе родился советский танкист Михаил Алексеевич Наумов.

Примечания

Ссылки 
  
 
 
 

Населённые пункты Переславского района